Sinomacrops bondei — вид птеродактилів родини Anurognathidae, що існував у пізній юрі (164-158 млн років тому). Описаний у 2021 році. Викопні рештки цілого скелета знайдені у відкладеннях формації Тяоцзішань у Цінлун-Маньчжурському автономному повіті у провінції Хебей на північному сході Китаю.

Філогенія

Примітки 

Вимерлі плазуни Азії
Птерозаври
Птерозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2021